Mistrovství světa ve florbale žen 2001 bylo 3. ročníkem mistrovství světa žen. Konalo se v Lotyšsku ve městě Rize od 20. 5. do 27. 5. 2001. Všechny zápasy se odehrály v hale Sports Hall Konto.

Mistrovský titul v minulého mistrovství obhájilo Finsko. Česko skončilo páté, stejně jako na minulém mistrovství.

Soutěž byla rozšířena na 16 týmů rozdělených do dvou divizí.

Základní část

Skupina A

Skupina B

O medaile

Pavouk

Semifinále

O 3. místo

O 1. místo

O umístění

O 7. místo

O 5. místo

Konečná tabulka 

Rakousko sestoupilo do Divize B. Naopak do Divize A postoupilo Rusko.

All Star tým 
Brankářka –  Rudite Danovska
Obrana –  Paula Jouhten,  Jenny Wiklund
Útok –  Brigitte Lersbryggen,  Hermine Dahlerus,  Anna Gustafsson

Odkazy

Reference

Související články 

 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 
 Archiv oficiálních stránek 

Mistrovství světa ve florbale žen
Florbal v Lotyšsku
Florbal v roce 2001
Sport v Rize
Sportovní události v Lotyšsku